Muara Ore – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Muara Ore – wieś w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji